Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 (група D) — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 27 березня по 2 квітня 1998 року в ПАР у містах Крюгерсдорп та Преторія.

Попередній раунд 
Група А

Група В

Фінальний раунд

1 - 4 місця

5 - 8 місця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1998 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою